Język singlish (wym. singlisz) – kreoloid oparty na języku angielskim, używany w Singapurze. Jest wyraźnie odrębny od angielszczyzny standardowej.

Jego status lingwistyczny nie został dobrze ustalony. Bywa klasyfikowany jako język kreolski, pidżyn bądź kreoloid (język z cechami kreolskimi).

Słownictwo tego języka charakteryzuje się licznymi zapożyczeniami z języka malajskiego, kantońskiego i innych języków chińskich oraz tamilskiego.

Rząd Singapuru kategorycznie sprzeciwia się używaniu singlishu i uznaje standardowy język angielski za podstawowy środek komunikacji w państwie. Współistnienie obu tych odmian języka (singlishu i Standard Singapore English) bywa opisywane jako przejaw dyglosji.

System fonologiczny

Samogłoski 

Dyftongi

Porównanie samogłosek singlish i brytyjskiej wymowy Received Pronunciation:

Spółgłoski

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 Deterding, David: Singapore English (Google Books)
 Słowniczek singlish
 Singlish (audio)

Języki Singapuru
Języki kreolskie na bazie angielskiego